Un mouvement est rétrograde s'il s'effectue dans le sens inverse du sens général ou du sens initial.
 Un objet mobile ou une personne est rétrograde quand son mouvement est rétrograde, au sens propre ou au sens figuré.

Culture et société

Littérature 
 Un vers ou une phrase rétrograde est un palindrome, c'est-à-dire un texte dont l'ordre des lettres reste le même qu'on le lise de gauche à droite ou de droite à gauche.

Musique 
 Une ligne mélodique est dite « par mouvement rétrograde » (ou « à l'écrevisse ») quand on la retrouve énoncée à l'envers. C'est un procédé d'imitation utilisé notamment en écriture polyphonique et en musique sérielle.
 Retrograde est un single de James Blake (2013).
 Retrograde est le troisième album du groupe Crown the Empire (2016).

Sociologie 
 Le terme rétrograde est synonyme d'arriéré, dépassé, conservateur.

Sciences et techniques

Astronomie 
Attention à l'homonymie : l'adjectif rétrograde appliqué à un objet céleste, voire l'expression mouvement rétrograde, peut concerner son mouvement apparent dans le ciel, son mouvement orbital (dans un repère héliocentrique ou planétocentrique) ou bien son mouvement de rotation :
 on dit d'une planète du Système solaire qu'elle a un mouvement rétrograde si dans son trajet apparent à travers le ciel elle rebrousse chemin avant de repartir dans le sens habituel ;
 une planète mineure ou une comète a un mouvement rétrograde si elle tourne autour du soleil dans le sens inverse des planètes (dont la Terre) et de la plupart des planètes mineures. Par abus de langage une planète mineure ou une comète qui a un mouvement rétrograde est dite rétrograde (son orbite aussi) ;
 par abus de langage on dit d'une planète mineure ou d'une comète qu'elle est en résonance rétrograde avec une planète si elle est à la fois rétrograde et en résonance orbitale avec la planète ;
 un satellite a un mouvement rétrograde s'il tourne autour de son corps central (planète ou astéroïde) dans le sens contraire de la rotation de ce corps central. Par abus de langage un satellite qui a un mouvement rétrograde est dit rétrograde (son orbite aussi) ;
 une planète, une planète mineure ou un satellite a une rotation rétrograde si cet objet tourne sur lui-même dans le sens contraire de son mouvement de révolution.

Météorologie 
 La circulation des vents en altitude est rétrograde si elle se fait d'est en ouest donc à l'inverse de sens habituel.
 Un changement de la direction des vents dans le sens inverse des aiguilles d'une montre est également dit rétrograde.
 Une occlusion (entre un front froid et un front chaud) est rétrograde si elle dérive vers le sud ou le sud-est (dans l'hémisphère nord).

Physique 
 La rotation d'un solide ou d'un liquide est rétrograde si elle s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'un montre.

Notes et références